Ixalus est nom attribué à quatre genres :
 Ixalus Ogilby 1837 ;
 Ixalus Duméril & Bibron 1841 nec Ogilby 1837 est synonyme de Philautus Gistel, 1848 ;
 Ixalus Gistl 1848 nec Ogilby 1837 est synonyme de Platynotus Fabricius, 1801 ;
 Ixalus Koch 1873 nec Ogilby 1837  est synonyme de Ixamatus Simon, 1887.

Rhacophorinae
Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)
Microstigmatidae
Synonyme de genre d'araignées (nom scientifique)